Mitsubishi Fuso Super Great — це вантажні автомобілі, що виробляються компанією Mitsubishi Fuso з 1996 року.  

У гамі важких вантажівок Super Great змін не відбулося. У неї входять моделі FP, FU, FV і FS повною масою до 25 т. з колісними формулами 4x2, 6x2, 6x4 і 8x4 відповідно. Автомобілі FP комплектують рядним 6-циліндровим дизелем потужністю 240 к. с. або V8 (17,7 л., 330 к. с.), FU — рядною «шестіркою» (12,9 л., 320-410 к. с.) або V8 (17,7 та 21,2 л., 330-430 к. с.), FV — 6-циліндровим двигуном (12,9 л., 410 к. с.) або V8 (21,2 л., 370-430 к. с.), модель FS оснащена тільки рядним 12,9-літровим двигуном (350-380 к. с.). Всі малотоксичні силові агрегати оснащені фільтром сажі і каталітичними нейтралізаторами.

На основі моделі Mitsubishi Fuso Super Great виготовляються вантажівки JGSDF Type 74 Truck та інші для японської армії.

У квітні 2017 року Super Great отримав чергову модернізацію кабіни. Стандартне обладнання нового Super Great включає в себе нові фари світлодіодних проекторів, нове кермове колесо, інтегрований новий приладовий кластер, вдосконалену 12-ступінчасту автоматизовану механічну коробку передач (тепер її називають SHIFTPILOT) та кнопку пуску/зупинки. Початок продажу цієї нової моделі в Японії розпочався в 2017 році

Модельний ряд

Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Середнього Сходу, Африки, Південної Америки
FP (4x2)
FR (4x4)
FT (6x2/2)
FU (6x2)
FV (6x4)
FY (6x4 низька підлога)
FS (8x4)
FT (6x2 передня вісь)
FW (6x6)
FX (8x8) — тільки для сухопутних військ самооборони Японії

Нова Зеландія
Fuso Shogun (вантажівки тільки для Нової Зеландії)
Shogun 4x2 350  
Shogun 6x4 350/430/HT 470/HT 530 
Shogun 8x4 430

Посилання 

Mitsubishi Fuso Super Great Японія 
Mitsubishi Fuso Super Great Світ

Зноски

Вантажні автомобілі Mitsubishi Fuso